Batrachocottus är ett släkte av fiskar. Batrachocottus ingår i familjen Cottocomephoridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar
Batrachocottus